(1814-1894), un joaillier russe d'origine germano-danoise ;
 Pierre-Karl Fabergé (1846-1920), mieux connu sous le nom de Karl Fabergé, et  (1862-1895), fils de Gustav ;
  (1877–1952) et  (1874–1960), enfants de Karl ;
 Tatiana Fabergé (1930-2020), une historienne de la maison Fabergé, et arrière-petite-fille de Pierre-Karl Fabergé.

Voir aussi 
 Les Œufs de Fabergé, des objets précieux créés par Pierre-Karl Fabergé ;
 La , entreprise de joaillerie russe créée par Gustav Fabergé ;
 , fondée en 1924 à Paris par Alexander et Eugène Fabergé ;
 , entreprise de produits cosmétiques commercialisant la marque éponyme,  et